Мадиган, Мэдиган — фамилия. Известные носители:

 Мэдиган, Бернис (1899—2015) — американская долгожительница.
 Мадиган, Розмари (род 1926) — австралийский скульптор.
 Мэдиган, Сесил (1889—1947) — австралийский землепроходец и геолог.
 Мадиган, Эдуард (1936—1994) — американский политик и государственный деятель, министр сельского хозяйства США (1991—1993).
 Мадиган, Эльвира (1867—1889) — артистический псевдоним датской цирковой артистки Хедвиг Антуанетты Изабеллы Элеоноры Йенсен.
 Мэдиган, Эми (род. 1950) — американская актриса.
 Мэдиган, Энтони (1930—2017) — австралийский боксёр.